Scanner a pour origine : to scan (en anglais) qui signifie scruter, balayer du regard.

Outils 
 Un scanner de documents est un appareil qui permet d'analyser et/ou saisir une image pour attribuer une valeur numérique à chacun de ses points.
 Un scanner tridimensionnel est un appareil de numérisation et d'acquisition 3D. 
 Un scanner médical est un appareil d'imagerie à rayons X qui permet l'étude de structures anatomiques à visée médicale.
 Un scanner radio est un appareil qui permet de balayer toutes les fréquences radio (ou télévision).
 Un scanner ou lecteur de code-barres est un appareil à rayon laser qui lit par balayage les codes-barres, par exemple ceux situés sur les emballages de produits de consommation à la caisse des supermarchés.
 Un scanner corporel est conçu pour être utilisé dans les aéroports afin d'inspecter les passagers. Il en existe deux principaux types, le scanner corporel à ondes millimétriques et le scanner à rayons X.

Culture 
 Scanner est le pseudonyme de l'artiste anglais Robin Rimbaud (1964-).
 Scanners est un groupe de rock britannique formé en 2004.
 Scanners est un film fantastique sorti en 1981 et réalisé par David Cronenberg.